Liam O'Brien (né le  à Halifax dans la province de Nouvelle-Écosse au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 2010-2011||Océanic de Rimouski ||LHJMQ||61||2||8||10||45||5||0||0||0||6
|-
| 2011-2012||Océanic de Rimouski ||LHJMQ||40||7||9||16||67||-||-||-||-||-
|-
| 2011-2012||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ||27||3||7||10||69||4||1||0||1||11
|-
| 2012-2013||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ||65||10||14||24||164||12||2||1||3||17
|-
| 2013-2014||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ||68||20||15||35||148||9||1||3||4||12
|-
| 2014-2015||Capitals de Washington ||LNH||13||1||1||2||23||-||-||-||-||-
|-
| 2014-2015||Bears de Hershey ||LAH||45||4||4||8||121||10||3||3||6||14
|-
| 2015-2016||Bears de Hershey ||LAH||59||7||9||16||120||20||4||2||6||65
|-
| 2016-2017||Bears de Hershey ||LAH||64||10||20||30||117||6||0||0||0||13
|-
| 2016-2017||Capitals de Washington ||LNH||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018||Bears de Hershey ||LAH||69||17||9||26||79||-||-||-||-||-
|-
| 2017-2018||Capitals de Washington ||LNH||3||0||0||0||5||-||-||-||-||-
|-
| 2018-2019||Bears de Hershey ||LAH||74||15||13||28||118||8||1||0||1||21
|-
| 2019-2020||Bears de Hershey ||LAH||59||10||19||29||83||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021|| Eagles du Colorado ||LAH||12||4||4||8||15||-||-||-||-||-
|-
| 2020-2021|| Avalanche du Colorado ||LNH||12||0||3||3||40||-||-||-||-||-
|-
| 2021-2022|| Coyotes de l'Arizona || LNH || 39 || 2 || 1 || 3 || 106 || - || - || - || - || -
|-

| 68 || 3 || 5 || 8 || 174 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en juillet 1994
Naissance à Halifax (Nouvelle-Écosse)
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur des Capitals de Washington
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Bears de Hershey
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Eagles du Colorado
Joueur des Coyotes de l'Arizona